{{Учёный 
 |Имя                  = Георг Христофор Аланус |Оригинал имени       = 
 |Изображение                 = 
 |Ширина               = 
 |Описание изображения              = 
 |Дата рождения        = 12.2.1609
 |Место рождения       = Йомала, Аландские острова
 |Дата смерти          = 15.7.1664
 |Место смерти         = 
 |Гражданство          = 
 |Научная сфера        = естествознание, богословие
 |Место работы         = Королевская Академия Або
 |Учёная степень       = 
 |Учёное звание        = 
 |Альма-матер          = Уппсальский университет
 |Научный руководитель = 
 |Знаменитые ученики   = 
 |Известен как         = первый университетский преподаватель физики и ботаники в Финляндии; ректор Академии Або
 |Награды и премии     = 
 |Роспись              = 
 |Ширина росписи       = 
 |Сайт                 = 
}}Георг Христофор Аланус''' (, ) — профессор шведской Королевской академии Або (сейчас — Турку, Финляндия), преподаватель физики, ботаники и богословия; ректор Королевской академии Або.

Краткая биография 
Георг Аланус родился в 1609 году на Аландских островах в шведскоязычной семье викария (мать Георга также была из семьи викария).

Высшее образование получил в Уппсальском университете; в 1635 году ему было присвоено звание магистра философии, в своей магистерской диссертации Аланус рассматривал психологические проблемы.

Свою карьеру Аланус начал в 1637 году, он стал преподавать математику в школе в Або. Когда в 1640 году была организована Королевская академия Або, Георг Аланус стал одним из двух уроженцев Финляндии (в нынешних границах), которые получили звание профессора Академии. С 1640 по 1649 год Аланус занимал должность профессора естествознания, при этом был первым, кто читал в Финляндии лекции по физике и ботанике.

В 1647—1648 гг. Аланус занимал должность ректора Королевской академии Або.

С 1648 года до самой своей смерти в 1664 году Аланус занимал должность профессора богословия.

Аланус также занимался астрономией; известно, что он выступал против гелиоцентрической системы мироздания Николая Коперника.

Георг Аланус также занимал должность настоятеля собора в Або.

Семья 
В 1640 году Аланус женился на дочери бургомистра города Нючёпинг. У них родилось девять детей.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография Георга Алануса на сайте Хельсинкского университета — С. 19. 
 Краткая биография Георга Алануса на сайте Биографического центра Общества финской литературы 

Астрономы XVII века
Астрономы по алфавиту
Астрономы Финляндии
Астрономы Швеции
Богословы XVII века
Богословы по алфавиту
Богословы Финляндии
Богословы Швеции
Ботаники по алфавиту
Ботаники Финляндии
Ботаники Швеции
Преподаватели вузов Финляндии
Физики XVII века
Физики по алфавиту
Физики Финляндии
Физики Швеции
Долиннеевские ботаники
Профессора королевской академии Або
Ректоры королевской академии Або